Белелуя — річка в Україні
 Белелуя — село, Івано-Франківська область, Коломийський район